Физическая или биологическая антрополо́гия (, от  — человек) — отрасль естествознания, которая изучает происхождение и эволюцию физической организации человека и его рас.

Разнообразие культур и вариантов общественного устройства составляют предмет смежных дисциплин — культурной и социальной антропологии.



Разделы антропологии 
Физическая антропология неразрывно связана с другими биологическими науками и вместе с тем тесным образом соприкасается с науками общественными.

Включает в себя три основных раздела:

1) морфологию;

2) антропогенез;

3) расоведение, или этническую антропологию. 

Раздел морфологии состоит из:

мерологии (от греческого «мерос» — часть), изучающей вариации отдельных органов человека и отдельных тканей, а также их взаимную связь; 

соматологии (от греческого «сома» — тело), которая изучает строение человеческого тела в целом, т. е. закономерности вариаций роста, массы, окружности груди, пропорций и т. д.

Раздел антропогенеза включает:

приматоведение, т.е. изучение современных и ископаемых обезьян и полуобезьян;

эволюционную анатомию человека;

палеоантропологию, т.е. изучение ископаемых форм человека.

Расоведение или этническая антропология — изучает классификацию рас, закономерности изменений расовых типов, распространение их по территории Земли, причины расообразования. В числе смежных дисциплин, с которыми особенно тесно соприкасается расоведение, следует назвать из круга биологических наук — генетику и биометрию, а из наук социальноисторических — археологию позднего палеолита и последующих эпох, этнографию, языковедение и историю.

См. также 
 Классификация рас
 Антропология
 Антропология в России

Примечания

Литература 
 Гримм Г., Основы конституциональной биологии и антропометрии, М., 1967;
 Ископаемые гоминиды и происхождение человека. Труды ин-та Этнографии им. Н. И. Миклухо-Маклая. Нов. сер. Т. 82. М.: «Наука». 1966. 555 с.
 Дерягина М. А. Эволюционная антропология: Биологические и культурные аспекты. Учебное пособие. 2-е издание, исправленное. М.: Изд-во УРАО, 2003. 208 с.
 Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. М., 1984.
 Рогинский Я. Я., Левин М. Г., Антропология, 2 изд., М., 1963;
 Human Biology, Oxford, 1964;
 Martin D., Lehrbuch der Antropolgie in systematischer Darstellung, 3 Aufl., Bd 1-2, Stuttg., 1956—60;
 Montagu А., An introduction to physical anthropology, 3 ed., Springfield, 1960.

Периодические издания 
 «Вопросы антропологии», Москва (с 1960);
 «L’Anthropologie», Paris (с 1890);
 «Journal of the Royal Anthropological Institute», London (c 1871);
 «Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie», Stuttgart (c 1899);
 «Przegląd Antropologiczny» («Anthropological Review»), Poznań (c 1926, c 1997 на английском языке);
 «L’Anthropologie», Praque (1923—41);
 «American Journal of Physical Anthropology», Philadelphia (c 1918);
 «Current Anthropology», Chicago (c.1960).

Ссылки 
 Сайт «Российская антропология» (физическая антропология)
 Сайт "Sapiens. АНТРОПОЛОГИЯ. БИОАРХЕОЛОГИЯ." https://sapiensbio.ru/
 Мостова Л. А. Американская антропологическая школа

Антропология